Форест-Сити:

 Форест-Сити — тауншип в округе Микер, Миннесота, США.
 Форест-Сити — статистически обособленная местность в округе Семинол, штат Флорида, США.